Uzumaki bezeichnet:
 Uzumaki (Roman), japanischer Roman von Watanabe Katei
 Uzumaki – Spiral Into Horror, Horrormanga von Junji Itō
 Uzumaki (Film), dessen Verfilmung von 2000
 Naruto Uzumaki, die Hauptfigur des Manga Naruto (Manga)

Uzumaki ist der Familienname folgender Personen:

 Kaze Uzumaki (* 1988), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher sowie Dialogbuchautor und Dialogregisseur